Het seizoen 2021/22 van de Nederlandse Eerste divisie voetbal, officieel onder de naam Keuken Kampioen Divisie, ging van start op 6 augustus 2021. Dit was het 66ste seizoen van de Eerste divisie.

Aan de competitie namen twintig teams deel. De kampioen, FC Emmen, en de nummer 2, FC Volendam, promoveerden rechtstreeks naar de Eredivisie, terwijl zes andere teams het in een play-off tegen elkaar en tegen de nummer 16 van de Eredivisie opnemen in de strijd om promotie naar de Eredivisie en degradatie naar de Eerste divisie. Excelsior won de play-offs en die promoveerde ook naar de Eredivisie.

In principe degradeert, onder voorwaarden, er één beloftenelftal naar de Tweede divisie. Voor de overige teams is tot en met het seizoen 2022/23 geen degradatie mogelijk.

Dit seizoen was het vierde seizoen waarbij de gouden/bronzen kampioensschilden werden uitgereikt.

Teams

Trainerswijzigingen

Eindstand

Periodestanden

Eindstand Periode 1

Eindstand Periode 2

Eindstand Periode 3

Eindstand Periode 4

Play-offs 

In de play-offs om promotie/degradatie wordt door zeven ploegen gespeeld om een plaats in de Eredivisie 2022/23. De play-offs worden gespeeld door de nummer 16 van de Eredivisie 2021/22, vier periodekampioenen of plaatsvervangende periodekampioenen van de Eerste divisie 2021/22 en de twee hoogst geplaatste teams zonder periodetitel in de Eerste divisie. Alle zes teams uit de Eerste divisie nemen het in de eerste ronde tegen elkaar op. De drie winnaars gaan door naar de tweede ronde en spelen samen met de nummer 16 van de Eredivisie onderling om de plaatsen in de finale. Vanuit deze ronde gaan er twee teams door naar de derde ronde, waar wordt gespeeld om een plaats in de Eredivisie. Wanneer de kampioen en de nummer 2 een (plaatsvervangende) periodetitel hebben gewonnen, nemen de volgende twee teams zonder periodetitel van het eindklassement die plaats in.

Periodekampioenen 
Alle wedstrijden van dit seizoen tellen mee voor de periodestanden. Na speelronde 9, 19, 28 en 38 kan het team met het hoogste aantal punten een periodetitel behalen.

 Periode 1: ADO Den Haag
 Periode 2: Excelsior
 Periode 3: FC Emmen
 Periode 4: FC Emmen (Het play-offticket werd gegeven aan Roda JC Kerkrade, omdat FC Emmen al de derde periode had gewonnen)

Statistieken

Positieverloop per team

Topscorers

Assists

Aantal goals per speelronde

Gele kaarten

Rode kaarten 

 /

Programma/uitslagen

Toeschouwersaantallen 

* Wedstrijd zonder publiek vanwege de geldende landelijke coronamaatregelen in Nederland.

2021/22
Nederlands competitievoetbal 2021/22